fuzja – w ekonomii połączenie przedsiębiorstw
 fuzja jądrowa – synteza jądrowa, reakcja termojądrowa
 zimna fuzja jądrowa – cel eksperymentów, zmierzających do kontrolowanej syntezy jąder atomu
 fuzja – karabin z zamkiem skałkowym; dziś potoczna nazwa strzelby myśliwskiej
 fuzja – w okulistyce proces umożliwiający złączenie obrazów odbieranych przez dwoje oczu w jeden
 fuzja (ang. merge) – połączenie projektów informatycznych, zwykle open source, po pewnym czasie od rozdzielenia projektu, tzw. forku
 fuzja informacji, integracja informacji – synergiczne połączenie w spójną całość informacji pochodzących z różnych, na ogół fizycznie odseparowanych źródeł. Wyróżnia się fuzję bezpośrednią i pośrednią. Pod pojęciem fuzji bezpośredniej rozumie się zwykle połączenie informacji z wielu źródeł wraz z ich historią, natomiast fuzja pośrednia uwzględnia także wiedzę a priori dotyczącą np. typowych zachowań systemu, własności otoczenia, ograniczeń fizycznych itp.

Zobacz też 
 fusion